Мата де Хакубе има више значења:

 Мата де Хакубе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Хакубе (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику